

Долня Трнава — населений пункт; Нішавський округ, община Црвени-Крст.
 Долня Трнава — населений пункт; Топличський округ, община Прокупле.
 Долня Трнава — населений пункт; Шумадійський округ, община Топола.

Див. також 
 Горня Трнава
 Трнава